«Da Da Dam» (Да-да-дам) — песня в исполнении финляндского певца Акселя Энстрёма, с которой он представил Финляндию на конкурсе песни «Евровидение 2011». Песня заняла 21 место с 57 баллами в финале. Автором песни является сам певец.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Финляндии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2011»